Martin Procházka je jméno a příjmení, které má více nositelů:

 Martin Procházka (* 1972) – český lední hokejista
 Martin Procházka (1953) (* 1953) - anglista a amerikanista, překladatel
 Martin Procházka (1968) (* 1968) – český podnikatel
 Martin Procházka (1994) (* 1994) – český lední hokejista
 Martin Procházka (fotbalista) (* 1969) – český fotbalista, útočník
 Martin Procházka (lékař) (* 1970) - český lékař
 Martin Skopal-Procházka (1884–1???) – československý politik